Gravity (englisch für „Schwerkraft“) steht für:
 Gravity (Unternehmen), südkoreanischer Computerspiel-Entwickler

Werktitel:
 Gravity (Comic), Comicreihe von Marvel Comics
 Gravity (Lied), Grammy-prämierter Song von John Mayer (2006)
 Gravity (Fernsehserie), amerikanische Fernsehserie (2010)
 Gravity (Film), amerikanisch-britischer 3D-Weltraum-Thriller von Alfonso Cuarón (2013)
 Gravity!!!, Jazzalbum von Howard Johnson (1996)
 GRAVITY, astronomisches Konsortium und interferometrisches Instrument am Paranal-Observatorium (VLTI) 
Orte:
 Gravity (Iowa), USA
 Gravity (Pennsylvania), USA